Шмонин — русская фамилия; имеет женскую форму Шмонина.

Известные носители 
 Шмонин, Дмитрий Андреевич (1925—1971) — Герой Советского Союза.
 Шмонин, Елисей Иванович (род. 1940) — советский футболист.
 Шмонин, Сергей Анатольевич (1968—2020) — российский футболист.

 Шмонина, Марина Константиновна (род. 1965) — советская спортсменка (лёгкая атлетика), олимпийская чемпионка в эстафете 4×400 метров. Заслуженный мастер спорта.